«Fake Love» — песня южно-корейской группы BTS, вышедшая в качестве 1-го сингла с третьего студийного альбома Love Yourself: Tear (2018).
Сингл дебютировал на десятом месте в американском хит-параде Billboard Hot 100 с тиражом 29,000 цифровых загрузок, став для группы BTS их первым хитом, попавшим в лучшую десятку чарта, а также став высшим достижением для песен любой корейской группы в США.
Альтернативная рок-версия (ремикс) песни вышла как «Rocking Vibe Mix» в виде сингла 4 июня 2018 года. Японская версия песни вышла в цифровом формате 16 октября 2018 ещё до выхода на физическом носителе вместе с ремиксом 7 ноября 2018 года.

История 
«Fake Love» сразу стал лидером (№ 1) в шести ведущих музыкальных чартах Кореи (всего через час после релиза песне удалось пробить максимальные показатели Genie впервые за его историю), достигнул статуса «Certified All-Kill». Видеоклип поставил абсолютным рекорд по просмотрам среди корейских мужских групп, так как количество просмотров за первые 24 часа составило более 35,9 миллионов. Количество отметок «нравится» также составило более 3,9 миллионов за первые сутки.

Отзывы

Годовые итоговые списки

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Недельные чарты 
Оригинальная версия

Японская версия

Годовые итоговые чарты

Сертификации 

|-
! colspan="3" | Стриминг
|-

Примечания

Ссылки 
 

Хип-хоп-песни
Многоязычные песни
Песни BTS